Das Dameneinzel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Nachfolgend wird die Setzliste sowie die Hauptrunde des Dameneinzels der French Open 2000 aufgezeigt. Titelverteidiger war Steffi Graf, die aufgrund ihres Karriereendes nicht mehr antrat. Im Finale setzte sich Mary Pierce gegen Conchita Martínez durch und ist damit derzeit die letzte Französin, die die French Open gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2000